Львовско-Черновицкая стратегическая оборонительная операция — принятое в советской историографии название для оборонительной операции РККА и ВМФ СССР, проведённой в ходе Великой Отечественной войны на Западной Украине, Северной Буковине c 22 июня по 6 июля 1941 года.  Непосредственно предшествовала Киевской стратегической оборонительной операции.

В рамках стратегической операции проведены: 

 Приграничное сражение на Украине; 
 Львовско-Луцкая оборонительная операция; 
 Станиславско-Проскуровская оборонительная операция;
 Битва за Дубно — Луцк — Броды.

Территория 
Боевые действия сторонами в ходе операции велись на территории Западной Украины и Северной Буковины Разграничительная линия наступления группы армий «Юг» проходила по линии от Люблина до устья Дуная. Эта полоса входила в зону ответственности советского Юго-Западного фронта и 9-й отдельной армии (оборонительные действия которой, а затем и всего Южного фронта, в отечественной военно-исторической науке выделяются в отдельную Оборонительную операцию в Бессарабии). Севернее наступали части группы армий Центр, там советские войска проводили Белорусскую стратегическую оборонительную операцию.

Период 
Операция проводилась с 22 июня 1941 года по 6 июля 1941 года.

До операции боевых действий не велось. Непосредственным продолжением операции, без перерыва, стала Киевская стратегическая оборонительная операция.

Силы сторон

Германия 
Перед началом операции на фронте протяжением от Люблина до устья Дуная развернулась группа армий «Юг»: 6-я,17-я и 11-я полевые армии и 1-я танковая группа (11-я армия вместе с 3-й и 4-й румынскими армиями противостояли советским 9-й и 18-й армиям в Молдавии, см. Приграничные сражения в Молдавии). Её действия поддерживал 4-й воздушный флот.

СССР 
Киевское направление прикрывал Юго-Западный фронт в составе 5-й, 6-й, 26-й и 12-й общевойсковых армий.

 5-я армия (15-й и 27-й стрелковые, 9-й и 22-й механизированные корпуса) прикрывала луцкое направление на участке от Влодавы до Крыстынополя на юг.
 6-я армия на львовском направлении Крыстынополь, Грабовец (6-й, 37-й стрелковые, 4-й и 15-й механизированные и 5-й кавалерийский корпуса, 4-й и 6-й укреплённые районы).
 26-я армия (8-й стрелковый корпус, 8-й механизированный корпус, 8-й укреплённый район — Перемышльский).
 12-я армия (13-й и 17-й стрелковые корпуса и 16-й механизированный корпус) прикрывала границу западнее города Станиславов.
Также к силам фронта относились 31-й, 36-й, 49-й и 55-й стрелковые корпуса, 1 вдк, 19-й и 24-й механизированные корпуса, 1 УР (Киевский), 3 УР (Летичевский), 5 УР (Коростенский), 7 УР (Новоград-Волынский), 13 УР (Шепетовский), 15 УР (Остропольский), 17 УР (Изяславский).

Планы сторон 
По плану «Барбаросса» войскам группы «Юг» предписывалось: имея впереди танковые и моторизованные соединения и нанося главный удар левым крылом на Киев, уничтожить советские войска в Галиции и западной части Украины, своевременно захватить переправы на Днепре в районе Киева и южнее обеспечить дальнейшее наступление восточнее Днепра. 1-й танковой группе предписывалось во взаимодействии с 6-й и-17-й армиями прорваться между Рава-Русской и Ковелем и через Бердичев, Житомир выйти к Днепру в районе Киева. Далее, двигаясь вдоль Днепра в юго-восточном направлении, она должна была воспрепятствовать отходу оборонявшихся советских частей на Правобережной Украине и уничтожить их ударом с тыла.

Согласно Директиве НКО СССР от 22.06.1941 № 3, Юго-Западному фронту предписывалось прочно удерживая границу с Венгрией, концентрическими ударами в общем направлении на Люблин силами 5 и 6А, не менее пяти мехкорпусов и всей авиации фронта, окружить и уничтожить группировку противника, наступающую на фронте Владимир-Волынский, Крыстынополь, к исходу 26.6 овладеть районом Люблин.

Боевые действия в ходе операции 
В 3:30 22 июня 1941 года немецкая авиация нанесла удар по аэродромам, а также по районам сосредоточения и выдвигающимся колоннам войск. В 4:00 началась кратковременная артиллерийская подготовка, В 5-6 часов немецкие войска перешли в наступление и началось приграничное сражение.

Как и планировалось, 1-я танковая группа наносила удар в общем направлении Устилуг — Житомир — Киев, частью сил наступая на юг. С нею соседствовала с юга 17-я армия, наносившая удар на Львов и Перемышль. На южном фланге действовала 11-я армия, наносившая удар севернее Станислава. 6-я полевая армия наступала вслед за 1-й танковой группой несколько севернее — непосредственно на Ковель.

Главный удар немцы нанесли севернее львовского выступа. Соотношение сил в принципе позволяло советским войскам отразить наступление, но большая часть их располагалась в стороне от направления немецкого главного удара и была растянута в глубину, что затрудняло реализацию имевшихся возможностей. Используя 15 — 20-километровые промежутки между приграничными советскими дивизиями и подавляющее превосходство в силах на направлении главного удара, 6 пехотных и танковая дивизии врага в первый же день войны прорвались на расстояние до 30 километров в глубину советской территории. 

На начало наступления части советской 5-й армии в основном заняли свои оборонительные рубежи на границе. Пограничное охранение в полосе наступления было смято в течение дня, а к 12-00 (в основном ранее) 23 июня 1941 года повсеместно оборона советских войск на границе была прорвана. Соединения 5-й армии отходили, в основном, на северо-восток и восток. 

Главный удар наносили танковые соединения вермахта; прорывая оборону и не останавливаясь для боёв с расчленёнными советскими соединениями, они продвигались на восток. Так, уже к концу дня 23 июня 1941 года 3-й моторизованный корпус вышел к Владимир-Волынскому, но был задержан почти на неделю в ходе танкового сражения у  Дубно — Луцк — Броды. Однако советский контрудар превратился в разрозненные действия танковых соединений: одни начинали атаку, другие завершали ее, а третьи только подходили. Многие советские части и соединения, в том числе основные силы 8-го механизированного корпуса, оказались в окружении.

Таким образом, в результате удара танковых соединений вермахта в первый же день войны Юго-Западный фронт оказался расчленённым практически по линии разграничения 5-й и 6-й армий. Что касается южного, 3-го моторизованного корпуса, то он вырвался на оперативный простор и, практически не встречая сопротивления, продвигался к Житомиру по дороге от Дубно. 11-я танковая дивизия 23 июня вступила в бои на подступах к Радехову, где занял оборону 36-й стрелковый корпус совместно с 40-й танковой дивизией. Одновременно с этими силами 15-го механизированного корпуса и 4-го механизированного корпуса был организован контрудар во фланги 11-й танковой дивизии. Приказ о его проведении в соответствии с планом прикрытия государственной границы был отдан ещё в 09:45 22 июня. Контрудар проводился 23-29 июня. Таким образом, части 3-го моторизованного корпуса были связаны с фронта обороной 5-й армии РККА, с флангов (в основном с южного) — действиями механизированных корпусов. В целом, контрудар не дал ощутимого результата, хотя и задержал части 3-го корпуса на неделю.

В это же время 17-я армия 22 июня вышла к Рава-Русскому укрепрайону, оседлав шоссе на Львов, части 101-й пехотной дивизии вошли в Перемышль.

После этого основные силы северного фланга группы армий «Юг» повернули на юго-восток для окружения советских войск на Правобережной Украине.

Оставшиеся разрозненные соединения 6-й армии отходили на Львов, параллельно с наступлением немецких войск. Тылы армии были отрезаны ударом 3-го моторизованного корпуса.

В период с 25 по 27 июня отдельно действующая 6-я полевая армия вела бои за Ковель. Основные силы 1-й танковой армии наступали через Житомир на Киев. 17-я полевая армия наступала через Перемышль на Львов. 11-я полевая армия, которая прикрывала границу с Венгрией, ждала части 17-й полевой армии, которая должна была перерезать отход 26-й и 12-й армиям РККА на восток.

26-я армия была поднята по боевой тревоге и выведена в места сосредоточения по плану прикрытия государственной границы. Командующий 17-й полевой армией генерал Штюльпнагель, развернувший свои дивизии на фронте от Томашува до Перемышля, наносил главный удар через Рава-Русскую на Львов и далее в общем направлении на Тарнополь. Отдельными ударами он сковывал советские силы, оборонявшие Перемышль и рубежи южнее этого города. Этот город был занят немецкими войсками днем 22 июня, но уже на следующее утро был освобожден частями Красной Армии и пограничных войск НКВД СССР. 99-я стрелковая дивизия генерала Н. И. Дементьева, действуя совместно с пограничниками и подразделениями Перемышльского укрепрайона, трижды выбивала части немецкой 101-й пехотной дивизии из пограничного Перемышля. Эта дивизия была одной из нанёсших врагу серьёзный ущерб ещё в первые дни войны.[7] Город удерживался до 27 июня, когда был окончательно оккупирован 101-й и 91-й резервной пехотными дивизиями под командованием генерал-майора .[8]

К 30 июня 3 стрелковых корпуса (7 дивизий) из резерва Юго-Западного фронта заняли оборону севернее Луцка по реке Стырь и на рубеже Дубно, Кременец, Золочев. Однако между Луцком и Дубно остался незанятый промежуток, куда устремились девять немецких дивизий, в том числе шесть танковых и моторизованных. Им противостояли лишь остатки 9-го механизированного корпуса и мотострелковая дивизия 16-й армии, которая занимала оборону в городе Острог.

Над войсками левого фланга Юго-Западного фронта нависла серьезная угроза удара в тыл с севера, а на юге крупная немецкая группировка изготовилась к наступлению с территории Румынии. Поэтому 30 июня было принято решение об отводе войск фронта на рубеж укрепленных районов по линии границы 1939 года.

Для обеспечения отвода войск 5-я армия силами стрелкового и трёх механизированных корпусов 1 июля нанесла контрудар по левому флангу немецкой 1-й танковой группы. Но он лишь на два дня задержал противника в районах Ровно и Острога. 6 июля немецкие танковые дивизии с ходу преодолели не занятые ещё не успевшими отойти на этот рубеж советскими полевыми войсками укрепрайоны первой линии, вышли к Новоград-Волынскому укрепрайону и, обойдя его с севера и юга, начали наступление на Киев.

Итог 
В ходе активных боевых действий в приграничных районах и на промежуточных оборонительных рубежах, контрударами механизированных корпусов и общевойсковых соединений в районе Дубно, Луцк, Ровно войска Юго-Западного фронта нанесли противнику большие потери и замедлили продвижение его группировки на киевском направлении, что позволило отвести основные силы фронта и занять оборону в укрепленных районах на старой государственной границе, в стране проведена мобилизация.

Потери 
К 6 июля людские потери Юго-Западного фронта и 18-й армии Южного фронта составили 241 594 человека, в том числе безвозвратные 172 323 человека. Они лишились 4381 танка, 1218 боевых самолетов, 5806 орудий и минометов. Соотношение сил изменилось в пользу противника. Владея инициативой и сохранив наступательные возможности, группа армий «Юг» готовила удар из района западнее Киева на юг в тыл Юго-Западному и Южному фронтам.

См. также 
 Битвы, операции и сражения Великой Отечественной войны
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне

Примечания

Литература 
 
 
 
 Гуров А. А. Боевые действия советских войск на юго-западном направлении в начальном периоде войны // «Военно-исторический журнал». — 1988. — № 8. — С.32-41.

Ссылки 
 Начальный период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

1941 год на Украине
Конфликты 1941 года
Июнь 1941 года
Июль 1941 года